Алексей Сергеевич Евсеев (25 ноября 1921, Москва, РСФСР — 26 марта 2005) — советский , лауреат Ленинской премии, один из основателей Волжского автомобильного завода, , профессор.

Биография 
Участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1950 году окончил Московский автомеханический институт, устроился на работу инженером, а позднее главным металлургом в НИИТавтопром.

С 27 сентября 1966 года работал на «АвтоВАЗе», активно участвуя в становлении завода. Занимал должность главного металлурга, исполнял обязанности технического директора.

Евсеев, вопреки рекомендациям FIAT, с разрешения Е. А. Башинджагяна приобрёл для металлургического производства завода печи шведской фирмы ASEA, ранее не поставлявшиеся в СССР, но по расчётам Евсеева оптимально подходившие под нужды завода. Это оборудование проработало на Автовазе минимум до 2013 года.

С 1976 года стал начальником управления по развитию производства оборудования и оснастки Автоваза.

Скончался 26 марта 2005 года после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Введенском кладбище Москвы (5 уч.).

Награды 
 Ленинская премия.;
 Орден Ленина.;
 Орден Октябрьской революции.;
 боевые награды.

Примечания 

Персоналии:АвтоВАЗ
Металлурги СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Родившиеся в Москве
Лауреаты Ленинской премии
Кандидаты технических наук
Выпускники Московского политехнического университета‎